Список Сводеша для мов пермської підгрупи фіно-угорських мов виглядає таким чином:

Джерело 

 Сергей Белых «МАЛЫЙ» (100-СЛОВНЫЙ) СПИСОК СВОДЕША ДЛЯ ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ, додаток до кандидатської дисертації Сергія Бєлих «Пермские истоки этногенеза удмуртского народа (проблема распада прапермской общности)» на вебресурсі www.udmurt.info «Удмуртологія»  

Комі народ
Удмурти
Фіно-угорські мови
Списки Сводеша